Вільтре́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на південний захід від Парижа, 60 км на захід від Орлеана, 25 км на північний захід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 131 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 332,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільтрен на сайті французького Національного інституту географії
 Вільтрен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільтрен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільтрен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільтрен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер